

Patronyme
 Etienne Henri d'Escayrac Lauture, marquis d'Escayrac, colonel du régiment de Guyenne.
 Léonce d'Escayrac-Lauture, Marquis d'Escayrac, Pair de France.
 Stanislas d'Escayrac Lauture, explorateur français du .

Toponyme
 Escayrac, ancienne commune du Lot, aujourd'hui intégrée à Lascabanes